Glonn, cuvânt de origine celitică (Glana - "cea limpede") este numele următoarelor localități și râuri:
comuna Glonn din districtul Ebersberg, landul Bavaria , Germania 
sat din comuna Markt Indersdorf din districtul Dachau, Bavaria
un râu din Bavaria având ca emisar râul Amper, vezi râul Glonn, Amper
un râu din Bavaria având ca emisar râul Mangfall, vezi râul Glonn, Mangfall